Jan Schneider (1824–1876) – niemiecki ksiądz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej.
 Jan Schneider (1844–?) – powstaniec styczniowy
 Jan Schneider (1902–1972) – rolnik, poseł na sejm PRL II i III kadencji

Przypisy